Анатолий Григорьевич Спа́сский (1895—1970) — советский , специалист в области литейного производства.

Биография 
Родился в 1895 году в Бежице (ныне микрорайон Брянска). По окончании гимназии работал на вагоностроительном заводе, затем служил в РККА.
 
В 1922 году получил направление в МИНХ имени Г. В. Плеханова. После защиты диплома оставлен в качестве ассистента на кафедре металлографии, одновременно работал технологом на авиационном заводе.

С 1931 года доцент кафедры, в 1938—1962 годах зав. кафедрой литейного производства МИЦМиЗ имени М. И. Калинина, в 1953—1958 годах — зам. директора по научной работе. В 1938—1943 годах одновременно с преподавательской деятельностью работал главным инженером завода по обработке цветных металлов и директором института Гипроцветметобработка.

В 1962—1965 годах — ст. н. с. и заведующий лабораторией в институте Гиредмет. В 1965—1970 годах профессор кафедры литейного производства в Московском вечернем металлургическом институте.

Кандидат технических наук (1932), доктор технических наук (1952).

Сочинения 
 Спасский А. Г. Основы литейного производства : [учебное пособие для студентов металлург. высш. учебное заведений]. — М.: Металлургиздат, 1950. — 319 с.
 Цветное литье : Материалы науч. сессии / Всесоюз. науч. инж.-техн. о-во литейщиков ; Под ред. д-ра техн. наук проф. А. Г. Спасского. — 1954.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1941) — за изобретение метода кристаллизации сплавов под давлением
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 медали

Источники 
 Анатолий Григорьевич Спасский: (К семидесятилетию со дня рождения) // Литейн. пр-во. — 1965. — № 9. — С. 46.
 Пикунов М. В., Курдюмов А. В., Фомин Б. А. Анатолий Григорьевич Спасский: [Специалист в обл. литейн. пр-ва. К 85-летию со дня рождения. 1895—1970] // Изв. вузов. Цв. металлургия. — 1980. — № 4. — С. 109—110.
 Памяти Анатолия Григорьевича Спасского (1885—1970) // Литейн. пр-во. — 1971. — № 2. — С. 47
 85 лет кафедре «Технология литейных процессов» НИТУ «МИСиС»

Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Преподаватели Государственного университета цветных металлов и золота
Преподаватели МАМИ